Riutta kan syfta på följande platser:

Finland 

 Riutta (ö i Satakunta), Björneborg, 
 Riutta (ö i Norra Österbotten), Brahestad, 
 Riutta (ö i Birkaland, Södra Birkaland), 
 Riutta (ö i Egentliga Finland, Åbo, lat 60,51, long 21,89), 
 Riutta (ö i Egentliga Finland, Åbo, lat 60,39, long 21,75), 
 Riutta (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,10, long 28,28), 
 Riutta (ö i Norra Savolax, Kuopio), 
 Riutta (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax), 
 Riutta (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,16, long 27,42), 
 Riutta (ö i Birkaland, Nordvästra Birkaland), 

Robotskapade Finlandförgreningar